«Нафта́н» () — белорусский футбольный клуб из города Новополоцка, основанный в 1963 году.

C 2018 года участвовал в Первой лиге Белоруссии, в сезоне 2022 стал победителем и вышел в Высшую лигу. Двукратный обладатель Кубка Белоруссии (2008/09 и 2011/12).

Названия клуба 
 «Нефтяник» (1963—1974)
 «Новополоцк» (1979—1980)
 «Двина» (1981—1988)
 «Коммунальник» (1989)
 «Двина» (1990—1991)
 «Нафтан» (1992—1994)
 «Нафтан-Девон» (1995—2000)
 «Нафтан» (с 2001)

История

1958—1974 
В 1959 году в городе появились первые футбольные команды. Представляли они трест № 16 «Нефтестрой». В конце 1963 года начал работу нефтеперерабатывающий завод, и уже в 1964 году футбольный клуб «Нефтяник» стартовал в различных областных соревнованиях. Одолев в финале «Станкостроитель» из областного центра, команда стала обладателем Кубка Витебщины. Это позволила коллективу выступить в розыгрыше Кубка Белоруссии. Костяк «Нефтяника» в те годы составляли игроки из Орска. Работники Орского НПЗ приезжали в Новополоцк по переводу. В орскую «диаспору» «Нефтяника» входили: Юрий Королев, Виктор Кандалинцев, Федор Шамшаев, Валентин Шумаков, Николай Скиба, Александр Володин, Владимир Скиба, Евгений Дядин, Олег Гореев, Владимир Никулин. Других игроков условно можно было разделить на приезжих (в большинстве своем из России) и коренных белорусов. К первым относились Борис Белов (Клин, Подмосковье), Александр Чернышев (Пермь, Урал), Владимир Наумов (Саратов, Поволжье), Виктор Первушов (Орел, Черноземье), Евгений Мищенко (Донецк, Украина), ко вторым — Анатолий Белько, Петр Яковлев, Георгий Кузьмин, Владимир Лашков.
  
В 1965 году «Нефтяник» обыграв по очереди могилевский «Металлург», сборную г. Петрикова и в финале брестский «Локомотив», впервые завладел Кубком республики.
  
В первенствах БССР значимых побед у заводчан не было. С 1965 по 1974 год команда дрейфовала между первым и вторым дивизионами. Чемпионаты 1969 и 1970 годов команда вовсе пропустила.
 
В 1974 году «Нефтяник» в последний раз выступил в первенстве БССР.
 
Всего в первенстве Б ССР «Нефтяник» встречался с 35-ю командами из 23 городов республики.
Проведено 115 матчей, из них 39 побед, 31 ничья и 45 поражений. Разность забитых и пропущенных мячей составляет 135—148.
Самая крупная победа со счетом 4:0 одержана над «Алмазом» (Костюковка) и «Камвольщиком» (Минск).
Самое крупное поражение со счетом 1:9 команда потерпела от витебского «Технолога».
Самая крупная ничья со счетом 4:4 зафиксирована в матче с гродненским «Торпедо».

1980—1989 
  
В середине 80-х происходит возрождение команды. Это заслуга молодежи, работавшей на установках комплекса по производству жидких парафинов. В команде «Парекса» играли Александр Глухов (главный инженер инвестиционных проектов), Евгений Пухов (диспетчер завода), Петр Зеленик, Валерий Старовойтов (соответственно старший оператор и оператор комплекса «Гидрокрекинг»), Евгений Лещенко, Анатолий Цыбин (начальник футбольной команды «Нафтан»), Анатолий Артюх (главный инженер предприятия). Со временем к основателям коллектива присоединились Владимир Тюликов, Дмитрий Пугачев.
  
Команда тренировалась на стадионе СШ № 2. Вскоре она начинает побеждать на городском уровне. В 1989 году «Нефтяник» выигрывает бронзовые награды областного первенства. В следующем сезоне он уже серебряный призёр этих соревнований. 1991 год «Нафтан» становится чемпионом ДФСО профсоюзов БССР.

1992—2007 
  
Четвёртый национальный чемпионат «Нафтан» соревновался в подгруппе «Б» и как победитель турнира получил право выступать во второй лиге. Долгое время команда вела борьбу с земляками из «Биолога-Белкона» и в итоге сумела стать первой. В ходе чемпионата коллектив стал именоваться «Нафтан-Девон».
  
В 2003-м председателем новополоцкого клуба был избран Леонид Данилович Подлипский. В 2004-м он пригласил на должность главного тренера Вячеслава Акшаева. В 2004-м новополочане заняли 10-е место, в 2005-м — 9-е, в 2006-м — 7-е. В 2005 году ФК «Нафтавик» был переименован в ФК «Нафтан».
  
В 2005-м у руля дубля новополоцкой команды встал Игорь Ковалевич. Проработав два года, возглавил главную команду «Нафтана».

2008—2009 
По итогам сезона 2009 года команда заняла самое высокое в своей истории место по итогам чемпионата — 4-ое. В том же сезоне новополочане впервые завоевали Кубок Белоруссии и получил право представить страну на международном уровне.

Первый матч на европейском уровне «Нафтан» проводил в Витебске на ЦСК «Витебский», так как родной стадион не удовлетворял требованиям Лиги Европы. Соперником стал клуб «Гент» из Бельгии. При полных трибунах новополочане смогли выиграть домашний матч — 2:1, дублем в котором отметился Александр Дегтерёв. На выезде клуб уступил со счётом 0:1, и по правилу выездного гола в следующий этап вышел «Гент».

В 2020 году в ходе судебных разбирательств некоторые игроки «Нафтана» были уличены в участии в договорных матчах.

Достижения 
 Кубок Белоруссии
 Обладатель (2): 2008/2009, 2011/2012
 Кубок Федерации
 Обладатель: 2007
 Кубок БССР
 Обладатель: 1965 года
 Первая лига Белоруссии
 Чемпион: 1995
 Серебряный призёр: 2002
 Третья лига Белоруссии, зона «Б»
 Чемпион: 1995
 Высшее достижение в чемпионатах Белоруссии — 4-е место (2009)

Факты 
 Самая крупная победа — 0:7 (Динамо Брест, 2014).
 Самое крупное поражение — 0:8 (БАТЭ, 2000)
Лучшие бомбардиры по итогам сезона:
 Высшая лига — Валерий Стрипейкис — 18 (1998, 2004)
 Первая лига — Виталий Гаманович — 13 (2002)
 Вторая лига — Игорь Болотник — 25 (1992/93)

Стадион 
Игры клуб проводит на стадионе «Атлант» вместимостью 4522 зрителя. После реконструкции в 2003 году, по требованию АБФФ, были установлены пластиковые сиденья вместо деревянных скамеек. В 2012 году было установлено электронное табло.

База 
В 2009 году у клуба появилась база, на постройку которой ушло более половины бюджета клуба на 2009 год. В одном из интервью Игорь Ковалевич не очень лестно отозвался о базе.

Текущий состав

Статистика выступлений 
Чемпионат и Кубок Белоруссии

Баланс игр (на 13.11.2018):
 Высшая лига: +189=131—294, 547—935;
 Первая лига: +41=18—13, 113—61;
 Вторая лига: +66=19—16, 248—86.

Выступления в еврокубках 
Клуб дебютировал в еврокубках в 2010 году: во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА 2009/10 новополочане лишь по правилу выездного гола уступили бельгийскому «Генту».

В 2012 году новополочане снова приняли старт в Лиги Европы. На этот раз соперником стал самый титулованный клуб Восточной Европы — белградская «Црвена звезда». В двух очень результативных встречах с перевесом в один мяч верх взяли сербы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на pressball.by

Спортивные клубы Новополоцка